Li Tao (李焘, 1115–1184), kínai történetíró
 Li Tao (李涛, 1962), kínai pszichológus
 Li Tao (李涛, 1968), kínai úszó
 Li Tao (李涛, 1968), kínai atléta